Волынское православное кладбище — место погребения христиан православного вероисповедания в северной части Заволжского района Твери.

Некрополь возник в междуречье Соминки и Тверцы в первой половине XVII века, и как многие кладбища русской провинции, после указа Сената 1772 году «О не хоронении умерших при приходских церквях, об отведении для того особого места за городом…», вызванного эпидемией чумы, и просуществовало в качестве действующего почти двести лет. Располагается на участке площадью 4 га, ограниченном:

 с севера — Храмом преподобного Серафима Саровского;
 с юга — воинским захоронением Советских воинов, павших в боях за освобождение Калинина;
 с востока — участком, прилегающим к Волынской улице;
 с запада — участком, прилегающим к улице Заречная.

История 
Археологические исследования на близко расположенных к кладбищу участках позволяют утверждать об освоении данной территории уже в XIV—XV вв. Объясняется это тем, что через неё пролегал древний ловчий путь. Территория слободы активно развивалась, и к XVI в. на ней насчитывалось несколько храмов, процветала торговля, появлялись плотницкие и бурлацкие артели. Однако события начала XVII в. оказали большое влияние на её дальнейшую судьбу. Некогда богатая слобода подверглась разорениям Смутного времени, была почти полностью сожжена и на полтора столетия выпала из истории Тверского края, пока при Екатерине II не была включена в регулярный план перестроенной Твери. В 1786 г. на месте сгоревшей церкви Николая Чудотворца была построена Благовещенская церковь, при которой и начало формироваться Волынское кладбище, представлявший собой достаточно большой погост, хорошо ухоженный и больше напоминавший собой парк.

В XVIII—XIX вв. на Волынском кладбище хоронили не только представителей знатных купеческих фамилий, таких как Блохины, Кафтановы, Москвины, но и представителей духовенства, чиновников и простых крестьян. Таким образом, Волынское кладбище являлось важным связующим культурным элементом для всех жителей Волынской слободы.

После революции 
Процессы, охватившие страну в начале XX в., отразились и на Волынском кладбище. В 1930—1950-е гг. оно использовалось для погребения репрессированных — люди свозились сюда из Калининского НКВД и расстреливались на месте. Эта информация, основанная на свидетельствах местных жителей и сотрудников УКГБ, была подтверждена во время строительства храма им. преподобного Серафима Саровского. При закладке фундамента на глубине 1,5-2 метра были найдены останки более семидесяти человек с пулевыми ранениями в затылок.

Время Великой Отечественной войны — также важная и печальная страница истории Волынского кладбища. Кладбище сильно пострадало от боев, ведущихся на территории города, от обстрелов и взрывов. В память о воинах-защитниках уже в 1941 г. после освобождения Калинина к кладбищу добавилась братская могила, в которой похоронены 1407 советских воинов, из которых 629 остаются неизвестными.

В середине 70-х годов XX в. часть из сохранившихся на территории кладбища дореволюционных каменных надгробий увозилась и использовалась в качестве насыпного материала при строительстве моста через Тверцу.

Кладбище сильно пострадало также в 1990-х гг. многие могилы были перекопаны, разрушены намогильные плиты.

Волынский погост когда-то был огорожен кованным забором с пиками, вход обрамляла литая бронзовая арка. Позже кладбищенский забор стал украшением городского сада. В центре кладбища существовала белокаменная часовня. Там ещё сохранились остатки её фундамента.

Захоронения 
На данном кладбище захоронено 29 почетных граждан дореволюционной Твери. Здесь покоятся останки купцов Светогоровых (Кондрат Светогоров был главой Твери), меценатов Арефьевых, Куровых, Блохиных. Орнамент белокаменных надгробий 18-19 веков, имеющихся на кладбище, представляет историческую и культурную ценность.

На современном месте памятника из красного гранита похоронены известные купцы XVIII-XIX вв. Шлыгины. Представители данного сословия в Твери обосновались достаточно давно. Родоначальником династии выступал Феодор Шлыгин – на Новоторжской улице у него был свой доходный дом. Сейчас это дом 4 по улице Новоторжской. А на улице Трехсвятской купец содержал гостиницу «Европа», входил в Тверскую городскую думу в качестве депутата и, кроме того, владел небольшим суконным заводом. Феодор был еще и меценатом: он открыл для бедных жителей Тверской губернии специальные портняжные курсы и курсы глаженья белья, тем самым помогая малоимущим зарабатывать на пропитание. Здесь же располагается саркофаг семьи Феодора: матери (Анны), сына (Симеона), его жены (Марфы), а так же родственников купца – состоятельной мещанки А.Н. Юрьевой и ее двенадцатилетнего сына.

Величественные белокаменные артефакты представляют собой элементы классического барокко. Это не просто куски старицкого известняка. Артефакты, выступая в качестве уникальных единиц историко-культурного наследия, позволяют нам судить о трехмерном мировоззрении тверичей того времени. Памятник в виде жертвенного камня позади высокой стелы можно разбить на несколько частей: в ногах – голова Адама (как символ грехопадения), по бокам – жизнеописание человеческого пути, а в западной части – голгофский крест со словами эпитафии.

Среди памятников встречаются как и безымянные надгробия, так и памятные плиты в честь известных тверских дворян родов Масловых и Назаровых, мещан Телицына П.Д. и Юдкиной Ф.С., купцов Экквиста Н.Г. и Тяжелова А.А., а так же установленные простым крестьянам, таким как Клименков Н.М, Садовников Ф.Д, Максимова А.А., Клинова Е.Е., бродяга Путевой.

Из сохранившихся могил 1940-х гг. можно отметить памятник Анатолию Панченко (1927—1943 гг.), — рано умершего сына одного из партийных руководителей, а также могилу Варвары Александровны Воронцовой, лечившей в войну раненных советских бойцов и за это почитаемую местными жителями, за её могилой ухаживают прихожане храма Серафима Саровского.

Здесь покоится прах Анатолия Николаевича Вершинского, историка, краеведа, основателя советской школы тверского исторического краеведения, работавшего в Калининском педагогическом институте. Профессор Вершинский занимался изучением родного края, со студентами выезжал в экспедиции.

В 1942 году Анатолий Николаевич Вершинский был включён в состав правительственной комиссии по расследованию злодеяний немцев на Калининской земле. Вместе со студентами в 1942—1943 годах Анатолий Николаевич собирал документы, материалы, свидетельские показания о зверствах фашистов в Калининском и Емельяновском районах. После огромной проделанной работы Вершинский опубликовал издание «Сборник материалов и документов о злодеяниях немцев в Калининской области». В августе 1944 года был похоронен недалеко от Соминки.

Здесь и могила Петра Фаддеевича Богомолова — инженера, автора проектов часовни во имя Иоанна Кронштадтского в Твери, под его руководством были спроектированы и построены: Тверецкий мост, Заволжская и городская бани, проведена реконструкция трамвая.

Примечания 

Кладбища Твери
Похороненные на Волынском кладбище
Появились в 1963 году в России
1960-е годы в Тверской области